Дивизион 2 1993/1994 () — 55-й сезон Второго дивизиона Франции по футболу с момента его создания. Сезон стартовал ? 1993 года и закончился ? 1994 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Лига 2 1993/94 на lfp.fr 
 Лига 2 1993/94 на rsssf.com 

1993/1994
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1993 году
Спорт во Франции в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994